Jason Richardson (ur. 1975) – amerykański kolarz BMX
 Jason Richardson (ur. 1981) – amerykański koszykarz
 Jason Richardson (ur. 1986) – amerykański lekkoatleta
 Jason A. Richardson (ur. 1969) – australijski spiker